Reinøya ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Reinøya (Karlsøy), Insel in der Kommune Karlsøy in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
 Reinøya (Lødingen), Insel in der Kommune Lødingen in der norwegischen Provinz Nordland
 Reinøya (Måsøy), Insel in der Kommune Måsøy in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
 Reinøya (Øksnes), Insel in der Kommune Øksnes in der norwegischen Provinz (Fylke) Nordland
 Reinøya (Porsanger), Insel in der Kommune Porsanger in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
 Reinøya (Vardø), Insel in der Kommune Vardø in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
 Reinøya (Røyrvik), Insel in der Kommune Røyrvik in der norwegischen Provinz Trøndelag
 Reinøya (Sør-Varanger), Insel in der Kommune Sør-Varanger in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark